Никола́й Аргуно́в:
 Аргунов, Николай Емельянович (1899—1984) — советский военачальник, генерал-майор.
 Аргунов, Николай Иванович (1771 — после 1829) — российский художник, крепостной живописец-портретист.
 Аргунов, Николай Филиппович (1919—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).